Balanquinho é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum
 Avena sativa subsp. macrantha
 Arrhenatherum album